Steve Perry (1949) – cantante e compositore statunitense
Steve Perry (1947) – scrittore di fantascienza e di trasposizioni letterarie